Taylor Island ist der Name folgender Inseln:

In Australien:

 Taylor Island (South Australia)

In den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Taylor Island (Arkansas)
 Taylor Island (Hancock County, Illinois)
 Taylor Island (Pike County, Illinois)
 Taylor Island (Maine)
 Taylor Island (Maryland)
 Taylor Island (Michigan)
 Taylor Island (Minnesota)
 Taylor Island (Missouri)
 Taylor Island (Montana)
 Taylor Island (Texas)
 Taylor Island (Jackson County, Wisconsin)
 Taylor Island (La Crosse County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Taylors Island (Begriffsklärung)